Ett LSS-boende, egentligen Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (ofta förkortat BmSS), avser en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Till exempel kan personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder bo i ett LSS-boende. Att bo i ett LSS-boende är frivilligt för den enskilde. Boendet kan vara en gruppbostad, en servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad. Målet med LSS-boenden är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. I ett LSS-boende finns personal som tar hand om de inneboende. Den enskilde får hjälp med dagliga behov. Dagliga behov kan vara att sköta hygienen, klä på eller av sig, förflytta sig, handla och att kommunicera och umgås med andra människor. Personen som bor på LSS-boendet har rätt till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. LSS-boendet får inte likna en institution utan ska fungera som personens privata hem.

Brist på LSS-boenden i Sverige 

Sverige har ett stort underskott av LSS-boenden. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2022 uppgav 152 av landets 290 kommuner att de har brist på antingen gruppbostäder eller servicebostäder. Bristen på gruppbostäder är större än bristen på servicebostäder.

Underskottet på LSS-boenden ökade under 2014-2018 med en topp på 169 kommuner med underskott. Under åren 2019-2021 sjönk underskottet till 124 kommuner, för att sedan öka till 152 året därpå. Samtliga högskolekommuner med färre än 75 000 invånare har i dagsläget brist på bostäder med särskild service. Bristen på LSS-boenden leder till att många personer med funktionsnedsättning får vänta länge på att få en bostad - ibland i flera år.

Kommuner kan tvingas betala vite för personer som fått vänta oskäligt länge på ett boende.

Referenser 

Funktionsnedsättning
Boendeformer
Omsorgsinrättningar